Klei Entertainment Inc. је независни студио за развој игара, који се налази у Ванкуверу, Британска Колумбија. Klei је формиран у јулу 2005. године од стране Џејмија Ченг. Ова компанија је најпознатија по играма: Eets серијала, Shank серијала, Mark of the Ninja, Don't Starve, и Invisible, Inc.

Игре креиране од стране Klei Entertainmen-а

Спољашње везе 
 

Предузећа из Канаде
Ванкувер